2 miejscowości w Polsce:
 Wykroty – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Nowogrodziec
 Wykroty – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino

Zobacz też:
 Wykrot – wywrót, wiatrował